2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 steht für:
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 (Frauen)
 2. Deutsche Volleyball-Bundesliga 2007/08 (Männer)